Целостно́сть:
 Целостность информации — термин в информатике и теории телекоммуникаций, который означает, что данные полны, условие того, что данные не были изменены при выполнении любой операции над ними, будь то передача, хранение или представление.
 Целостность базы данных — соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам.
 Целостность сигналов — наличие достаточных, для безошибочной передачи, качественных характеристик электрического сигнала.